Příjmení Borovička, přechýleně Borovičková,  nese více různých osobností:

 Antonín Borovička (1895–1968) – český kapelník a hudební skladatel
 Blažena Borovičková-Podpěrová (1894–1980) – česká sochařka
 Eva Borovičková (* 19??) – česká divadelní herečka
 Jan Borovička (* 1979) – český biogeochemik a mykolog
 Jaroslav Borovička (1931–1992) – český fotbalista, útočník
 Jaroslav Borovička (historik umění) (1912–2009) – český sběratel a historik umění
 Jiří Borovička (* 1964) – český astronom
 Martin Borovička (1950–???) – český a československý politik
 Michael Borovička (* 1951) – český historik
 Milan Borovička (1925–2011) – český amatérský fotograf
 Václav Pavel Borovička (1920–2004) – český spisovatel a televizní scenárista
 Vladimír Borovička (* 1954) – český fotbalista, brankář, trenér a reprezentant Československa

Česká příjmení